Suho steht für
 Albert Suho, Geistlicher (15. Jahrhundert)
 Suho (Gemeinde Dobje) (deutsch: Trockenthal), Ort in der Gemeinde Dobje, Slowenien